Foi uma taça oferecida pelo Cruzeiro do Sul Futebol Clube para o vencedor do amistoso disputado na inauguração do seu estádio. O jogo entre  e  marcou a última partida na carreira de Domingos da Guia.

O Jogo
BANGU 3 x 1 FLAMENGO

BANGU: Jorge (Fernando), Elpídio (Cardoso) e Domingos da Guia (Mendonça); Dico, Mirim e Sula (Joel) (Alaíne); Naldo (Ernesto), Menezes 
(Sepetiba), Vermelho (Calixto), Décio Esteves e Onerino da Guia . T: Aymoré Moreira

FLAMENGO: Antoninho, Valdir e Newton; Nélio, Ismael e Jaime; Jorge de Castro, Orlando (Orlando II), Rubinho, Beto e Eliéser. T: Gentil Cardoso.

Gols: No 1º tempo: Décio Esteves (1x0), Beto (1x1), Mirim (2x1) e Naldo (3x1).

Torneios amistosos do Brasil entre clubes de futebol‎